Автоно́я — многозначное имя собственное.

Древнегреческая мифология 

Автоноя () — в древнегреческой мифологии это имя носят несколько персонажей.
 Автоноя — одна из нереид.
 Автоноя — дочь Кадма и Гармонии.
 Автоноя — дочь Даная, жена Эврилоха.
 Автоноя — дочь Пирея, родившая Полемона от Геракла.

Астрономия 

 Автоноя — естественный спутник планеты Юпитер.

Примечания

Литература 
 Autonoe // A dictionary of Greek and Roman biography and mythology (ed. William Smith) @ Perseus Project